Се́нченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Сенченко Андрій Віленович (1959) — український політичний діяч.
 Сенченко Андрій Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Сенченко В'ячеслав Володимирович (1977) — український боксер, чемпіон світу версії WBA.
 Сенченко Володимир Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Сенченко Георгій Миколайович (1962) — український художник та дизайнер
 Сенченко Григорій Іванович (1917) — український селекціонер, доктор сільськогосподарських наук (1966), професор (1968), автор 10 сортів конопель.
 Сенченко Іван Андрійович (1929) — російський історик, доктор історичних наук (1966), професор, дослідник історії Сахаліну та Курильських островів.
 Сенченко Іван Юхимович (1901–1975, Київ) — український письменник.
 Сенченко Микола Іванович (1945, Ніжин) — доктор технічних наук (1988), професор (1995), директор Книжкової палати України.
 Сенченко Петро Романович — повний кавалер ордена Слави.
 Сенченко Федір Іванович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Сенчик
 Сенчин
 Сенчишин
 Сенчук
Українські прізвища
Прізвища на -енко